O Rothmann é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, localizado a norte do bairro Centro, próximo à divisa com o município de Três Coroas, via RS 115.

Bairros vizinhos 
 Garibaldi
 Moinho

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha